La Fàbrica Bonaplata (1832-1835) fou la primera indústria tèxtil moguda per la força del vapor a l'estat espanyol. És per això que també fou coneguda com a "Vapor Bonaplata" o simplement com "El Vapor".

Empresa pionera 
La industrialització moderna s'inicia a Catalunya precisament amb aquesta empresa. Fins al 1833, a Catalunya, es parla d'etapa preindustrial i a partir d'aquest moment d'indústria moderna. Aquesta nova indústria va lligada a dos elements fonamentals: la màquina de vapor - lligada a la primera revolució industrial - com a força motriu i la maquinària feta de ferro colat. A Catalunya les màquines que utilitzava la indústria tèxtil eren de fusta: màquines de filar, telers i taules d'estampació. Bonaplata serà la primera a utilitzar les màquines de filar i els telers mecànics de fosa i juntament amb aquesta nova maquinària les tècniques metal·lúrgiques per a construir-la i reparar-la.

Aquestes màquines de ferro colat pesaven enormement i no podien ser mogudes per la força d'un home o d'un animal. Un sistema hauria estat utilitzar l'energia hidràulica però aquesta només era possible al costat dels rius. Els fabricants de Barcelona no tenien aquesta força motriu a l'abast i per això es feu necessària la introducció de la màquina de vapor.

Per tant la maquinària tèxtil moderna va ser implementada juntament amb una nova força motriu suficientment potent: el vapor.

Impulsors 
La família Bonaplata ja estava vinculada al tèxtil abans de crear el vapor. Així Ramon i Gabriel Bonaplata consten com a fabricants d'indianes el 1803. Ramon Bonaplata i Roig, casat amb la Teresa Corriol, tingué cinc fills. El gran, Salvador, seguí amb el negoci d'estampació del seu pare. El segon, Josep Bonaplata i Corriol, fou el motor de la innovació ajudat pels altres germans i per altres fabricants coneguts seus amb els quals feu societat.

Josep es dedicà a estudiar la manera de millorar la filatura i el tissatge. El juny de 1829 obtingué permís per importar maquinària per a filar estam i el novembre del mateix any, juntament amb Joan Vilaregut i Albafull, fabricant de teixits de cotó, aconseguí permís per importar màquines per a ordir i teixir mecànicament tota mena de fils. Aquests dos socis instal·laren una primera fàbrica a Sallent que tenia com a força motriu dues rodes hidràuliques. En la nova fàbrica hi treballaren fins a tres-centes persones i ja incorporava la nova maquinària de ferro. Però l'experiència no acabà de funcionar pels problemes de transport de les primeres matèries i dels teixits acabats. També tingueren problemes amb la conjuntura, alguns dels transports de materials foren robats i fins i tot incendiats. Amb tot això Josep es decidí a fer un viatge a Anglaterra per tal de conèixer els nous avenços en maquinària tèxtil i estudiar de prop l'aplicació del vapor.

El vapor 
El projecte industrial que volien portar a terme els Bonaplata i altres socis necessitava el suport de les institucions polítiques. És per això que sol·licitaren avantatges fiscals com ara reducció d'aranzels d'importació de maquinària i materials i també fins i tot subvencions directes, que es van justificar per la novetat que representaven aquests nous sistemes industrials. Bonaplata es comprometia a crear una societat per a fer una fàbrica de filats i teixits amb maquinària anglesa moguda a vapor. També es comprometia a fer una foneria capaç de reparar la maquinària importada i construir-ne de nova. L'estat atorgà l'exempció d'aranzels, una subvenció i uns terrenys prop de la muralla de Barcelona, amb façana al carrer Tallers arribant al que avui és el carrer Pelai.

La societat es creà el 1832 i es deia: Bonaplata, Rull, Vilaregut i Companyia. Estava formada per tots els germans Bonaplata, per l'estampador Joan Rull que tenia un taller al carrer de Còdols i per Joan Vilaregut que ja havia fet societat anteriorment amb Josep Bonaplata.

Es creu que la fàbrica fou totalment operativa a partir del 29 de novembre de 1833 quan aparegué un anunci a la premsa en què es convidava als industrials a visitar la fàbrica i s'oferien els serveis de la foneria.

L'incendi 
La fàbrica començà a funcionar amb la mort de Ferran VII i l'inici d'una etapa històrica complicada amb l'esclat de la primera guerra Carlina, que coincidia amb una situació econòmica difícil. La nova maquinària fou vista com a l'enemic per part de la classe treballadora, ja que competia amb ells i es creia que fomentava l'augment de l'atur, la pèrdua de llocs de treball. Aquest moviment obrer, d'origen anglès, rep el nom de ludisme.

A finals de juliol del 1835, dins de la primera guerra carlina, hi hagué una revolta popular en contra de l'església: la Bullanga de 1835. Es cremaren convents de frares a Reus, que eren vistos com a partidaris dels carlins, i la revolta arribà a Barcelona. Per Sant Jaume s'incendià el convent de Sant Josep (l'actual Boqueria) i també els dels carmelites calçats, els dominics, els agustins i els trinitaris. El 5 d'agost el general Bassa que intentava frenar els avalots fou mort.

Aquella nit el vapor Bonaplata també en va ser víctima. Així la nit del 5 al 6 d'agost la fàbrica fou assaltada i incendiada. Els danys s'acostaren als 135.000 rals i els Bonaplata demanaren una indemnització al govern que culparen de no haver fet prou per evitar-ho, indemnització que no s'arribà a pagar mai.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 

Edificis de Barcelona desapareguts
B
B